Ива́н Но́сков:
 Носков, Иван Николаевич (род. 1972) — мэр Дзержинска с 7 декабря 2018 года.
 Носков, Иван Сергеевич (род. 1988) — российский легкоатлет (спортивная ходьба).